Константа — стала величина.
 Математична константа
 Фізична константа
 Константа у програмуванні
 Константа Сорокіна

Константа також може означати:

 Константа — змінна, значення якої не може бути змінене оскільки відразу прив'язана до певного значення.